Raymond Kingsley Wickramasinghe (Uthuwankanda, Sri Lanka, 31 de agosto de 1962) é um clérigo cingalês e bispo católico romano de Galle.

Raymond Wickramasinghe recebeu o Sacramento da Ordem em 5 de agosto de 1989 do Bispo de Galle, Dom Sylvester Wewitavidanelage.

Em 27 de maio de 2011, o Papa Bento XVI o nomeou bispo de Galle. O Arcebispo de Colombo, cardeal Albert Malcolm Ranjith, o consagrou em 31 de agosto do mesmo ano; Os co-consagradores foram o Bispo de Trincomalee-Batticaloa, Joseph Kingsley Swampillai, e o Bispo de Kurunegala, Harold Anthony Perera.

Ver também

Bispos católicos do Sri Lanka